Матюхи — деревня в Велижском районе Смоленской области в составе Беляевского сельского поселения.
 Матюхи — деревня в Велижском районе Смоленской области в составе Ситьковского сельского поселения.